Renk steht für:
 Renk GmbH, Maschinenbauunternehmen aus Augsburg
 renk., deutsch-türkisches Online-Magazin mit den Schwerpunktthemen Kunst und Kultur

Geographie:
 den bretonischen Namen von Rance, ein Fluss in Frankreich
 eine Stadt im Südsudan, siehe Renk (Südsudan)

Personen:
 Anton Renk (1871–1906), österreichischer Schriftsteller und Volkskundler
 Friedrich-Georg Renk (1850–1928), deutscher Mikrobiologe
 Hartmut Renk (* 1962), deutscher Brigadegeneral
 Herta-Elisabeth Renk (* 1939), deutsche Sprach- und Medienwissenschaftlerin 
 Hubert Renk (1917–1966), deutscher Fußballspieler
 Karl Friedrich Renk (* 1938), deutscher Experimentalphysiker
 Kurt Renk (1921–2007), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Sabine Renk (1755–1815), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Sabine Hitzelberger
 Silke Renk (* 1967), deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Ulrike Renk (* 1967), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Anton-Renk-Hütte
 Renck